Ctrl+Alt+Delete:
 Ctrl+Alt+Del — ежедневный комикс о компьютерных играх.
 Control Alt Delete — комедийный фильм 2008 года.
 Control-Alt-Delete - управляющая последовательность у компьютеров IBM PC, и, позже, в x86 ОС. (Control-Alt-Delete)